ZWF steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, München
 Zentralstelle für die Wiedergabe von Fernsehsendungen, zuständig für das Inkasso der Vergütungsansprüche für die Wiedergabe von Fernsehsendungen 

ZWF